Delamain ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jacques Delamain (1874–1953), französischer Ornithologe, Vogelschützer und Verlagsunternehmer
 Richard Delamain (1600–1644), englischer Ingenieur, Erfinder und Autor